Schimmeck steht für:

 Max Schimmeck (1900–1970), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (KPD)
 Tom Schimmeck (* 1959), deutscher Journalist und Publizist